Delophon är ett släkte av mångfotingar. Delophon ingår i familjen Abacionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Delophon